Lammholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lammholmen (vid Bromarv, Raseborg), 
 Lammholmen (vid Älgö, Raseborg),

Se även
Lammholm
Lammholmarna
Lamholma
Fårholmen
Getholmen

Robotskapade Finlandförgreningar